Sulpicius Camerinus Cornutus ist der Name folgender Personen: